Крёстная мама — французский фильм 2020 года, режиссер Жан-Поль Саломе.

Сценарий фильма написан по одноименному роману Ханнелор Кайре.
Автор романа, который также является соавтором сценария, также получил номинацию Сезара на 2021 год за лучшую адаптацию к фильму, совместно с Жан-Полем Саломе.

Сюжет 

Главная героиня переводчица с арабского на французский по имени Пасьянс, она работает внештатным переводчиком в Министерстве юстиции.
Она вырастила в одиночестве двух своих дочерей, на ней лежат существенные платы по уходу за матерью в доме престарелых.
У неё роман с Филиппом, командиром бригады, в которой она работает.

Однажды она обнаруживает, что сиделка её матери, также является матерью перевозчика наркотиков, которого ей приходится переводить в полиции.
Когда отряд по борьбе с наркотиками организует операцию по поимке наркоторговцев, она предупреждают медсестру.
Её сын сбрасывает наркотики, после этого его арестовывают вместе с сообщниками.
Пасьянс забирает гашиш, хранит его в подвале своего дома.
Она продаёт гашиш через других наркоторговцев, которых ей приходилось прослушивать.
В полиции она фигурирует под именем  «матрона» (La Daronne). .

Чтобы запутать следствие, она преображается в восточную женщину в хиджабе.
Полученные деньги позволяют ей выплатить долги и оплатить нормальный уход за матерью, которая в конечном итоге умрет в доме престарелых.
Филипп и его бригада идут по следам.
Филипп обнаруживает, что матрона и Пасьянс странно похожи, но он не собирается заходить дальше в своих подозрениях.

После смерти матери Пасьянс решает, что она заработала достаточно денег, и предпочитает прекратить свою преступную деятельность, отдав медсестре достаточно, чтобы заплатить адвокату.

В ролях 

 Изабель Юппер — Пасьянс Портфё
 Фредерик Жирардо  — Филипп
 Ирис Бри — Гортензия Портфё
 Ребекка Мардер — Габриэлль Портфё

Примечания

Ссылки 
 

Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19
Экранизации романов Франции
Криминальные комедии Франции
Фильмы на французском языке
Фильмы Франции 2020 года
Статьи проекта Франция